В 1790 году были различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

Издания 
Начато издание итальянского журнала «Летописи химии» („Annali di chimica“).

События 
 1 августа — подведение итогов первой общефедеральной переписи населения США.
 Основана Мадридская астрономическая обсерватория.
 Основан Херсонский литейный пушечный завод.

Родились 
 7 ноября — Кароль Подчашинский, литовский архитектор.
 17 ноября — Август Фердинанд Мёбиус, немецкий математик и астроном-теоретик. (ум. 1868).

Скончались 
 5 февраля — Уильям Каллен, английский врач.
 17 апреля — Бенджамин Франклин, американский политический деятель и учёный.
 17 июля — Адам Смит, шотландский экономист.

См. также

Примечания